D19 peut faire référence à :
 Route départementale 19, un nom donné à des routes départementales situées dans certains départements français ;
 Tumeur bénigne du mésothélium, d'après la classification internationale des maladies.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres